«Морской пост» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, снятый в 1938 году режиссёром Владимиром Гончуковым.

Сюжет 
Действие фильма происходит в середине 1930-х годов. На небольшом острове, расположенном в Тихом океане, у входа в Золотую бухту исполняет свои обязанности гарнизон пограничной охраны НКВД. Команда пограничного катера, имеющего название «Чекист», получает очень важное задание. Оно заключается в том, чтобы встретить непрошеных гостей, которые замаскировались под рыболовецкое судно. Одна из шхун с японскими диверсантами на борту попадает в плен, и катер «Чекист» ведёт её за собой. Но другой военный корабль японцев высаживает десант на тихоокеанский остров. Командующему отрядом бойцов старшему лейтенанту Назарову удаётся сдержать натиск врага до появления пограничных войск и военно-воздушных сил…

В ролях 
 Иван Новосельцев — Роман Андреевич Назаров, начальник поста
 Галина Юмашева — Галина Ивановна Назарова
 Николай Ивакин — Семён Матвеев, старшина
 И. Рожнятовский — Иван Охременко, краснофлотец
 Александр Луценко — Алим Тагиров
 Василий Людвинский — Бочкарёв
 Владимир Уральский — Филипп Филиппович Буров
 Мария Яроцкая — Варвара Степановна
 Иван Юдин — Фёдор Буров
 Пётр Аржанов — японский офицер
 А. Аэргардт — капитан японской разведки
 Даниил Введенский — шкипер
 Р. Пак — радист

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Лев Линьков
 Режиссёр: Владимир Гончуков
 Ассистенты режиссёра: Константин Игнатьев, Сергей Кореняк
 Монтаж: А. Гершкович
 Оператор: Г. Шабанов
 2-й оператор: Е. Борисевич
 Художник: Николай Валерианов
 Композитор: Николай Крюков
 Песни: Василий Лебедев-Кумач
 Звукооператор: С. Соловьёв
 Звукооформитель: Иван Евтеев-Вольский
 Звукомонтажница: Раиса Шор
 Помощник режиссёра: П. Полищук
 Главный военный консультант: комбриг Вольдемар Ульмер
 Военный консультант: капитан И. Солосенков
 Директор картины: Михаил Шор

Технические данные 
 Производство: Одесская киностудия
 Художественный фильм, односерийный, телевизионный, чёрно-белый

Ссылки 
 Фильм на сайте КиноТеатр. Ру
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы СССР 1938 года
Фильмы Одесской киностудии
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы о моряках
Фильмы Владимира Гончукова
Чёрно-белые фильмы СССР